Ай-ти-ви́ (ITV, аббр. , Независимое телевидение) — одна из лидирующих телевизионных корпораций Великобритании.
Основана в 1955 году. Это было первое коммерческое ТВ в стране, финансируемое за счет рекламы. Это был самый популярный коммерческий канал на протяжении большей части своего существования. С 1990 года ITV был хорошо узнаваем как 3-й канал.

Организация 
С момента основания ITV представляла собой телесеть, разделённую по географическому принципу. Согласно Акту о телевидении 1954 года, компанией управлял регулирующий орган ITA (Independent Television Authority — Администрация независимого телевидения), позже реорганизованный в IBA (в 1972 году), ITC (в 1991-м) и Ofcom (в 2004-м).  

Регулятор проводил конкурсы на получение «франшизы» — лицензии на право вещания на третьем канале в конкретном регионе и трансляцию своих программ в общенациональном эфире. Первые франшизы были разыграны с 1954 по 1958 годы. Повторные лицензирования проходили в 1963, 1967, 1974 и 1980 годах. 

К 1991 году в сеть входило 15 регионов, покрывавших всю территорию Великобритании и Нормандские острова в проливе Ла-Манш. В рамках ITV действовало 18 франшиз, включая две лицензии на право вещания в Лондоне по будням и по выходным и две общенациональных лицензии — на утреннее вещание с 6:00 до 9:25 и службу телетекста. 

В 1990 году был принят Акт о вещании, который ослабил регулирование коммерческого ТВ и радио — в частности, заменил конкурсы-лицензирования аукционом и разрешил слияния компаний-владельцев лицензий. Чтобы не допустить на торги слабые заявки, регулятор ITC ввёл дополнительные требования к участникам — предоставить качественное программное предложение и бизнес-план. Первый и последний аукцион-лицензирование прошёл в 1991 году. 

После 1993 года компании-владельцы лицензий ITV начали объединяться, чтобы сокращать расходы. Это сильно изменило структуру собственности сети: к 1999 году большинство франшиз принадлежали четырём компаниям — Carlton Television, Granada Television, United News and Media и Scottish Media Group. 

На фоне консолидации сети дизайн и межпрограммное оформление партнёров ITV стандартизировалось. В 1989 году был введён кобрендинг под единым логотипом, который использовался в 9 регионах. В 1999 году Carlton объединил три своих региона под единым брендом. В 2002 году Carlton и Granada ввели в своих регионах единое оформление канала ITV1. 

В январе 2004 года Carlton Television и Granada Television объединились в публичную компанию ITV plc. Сейчас ей принадлежат 13 лицензий из 15 на всей территории Великобритании, кроме Шотландии — лицензиями там владеет STV Group, вещающая под брендом STV. 

Совместно с 4-м общенациональным и 4-м валлийским каналами ITV образует сеть UKIB (United Kingdom Independent Broadcasting).

История

Программы

Новостные 
 ITV News
 ITV Lunchtime News
 ITV Evening News
 ITV Nightly News
 ITV Weekend News
 ITV Business Daily

Реалити-шоу 
«Style Queen», «Jean-Claude Van Damme: Behind Closed Doors» (), The Xtra Factor (тесты для X Factor)

Развлекательные 
 «Who Wants To Be A Millionaire» (1998-2014, 2018)
 «The X Factor» (2004-н.в.)
 «The Cube» (2009-2015)
 «Red or Black?»
 «The Chase»

Спорт 
Транслирует: чемпионаты мира и Европы по футболу, матчи сборной Англии по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, Кубок мира по регби.
Также соревнования по велоспорту, дартсу, снукеру, гонки Формула Е, British Toring Car Championship.

«Daytime» 
Впервые утренние передачи или "телевидение за завтраком" появились на ITV 1 февраля 1983 года. Первоначально их производила независимая телекомпания - TV-am, а затем GMTV - до тех пор, пока ITV не выкупил GMTV Limited в ноябре 2009 года.

По будням с 6:00 до 9:00 выходит шоу - "Good Morning Britain", содержащее последние новости (в том числе спортивные) и сводки погоды, после него, с 9:00 до 10:00 программа "Lorraine", фокусирующаяся на интервью со знаменитостями, рецептах и новостях моды и шоу-бизнеса. Далее, с 10:00 до 12:30 "This Morning", ежедневно его смотрит примерно 1 миллион человек, и с 12:30 до 13:30 в прямом эфире идёт ток-шоу "Loose Woman".

По выходным в утреннее время ITV транслирует детские программы производства телеканала CITV.

См. также 
 Средства массовой информации Великобритании
 ITV (компания)
 Granada Television

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

ITV
Коммерческие телеканалы Великобритании
Телеканалы на английском языке
Коммерческие телеканалы
Телеканалы общей тематики